Die Liste der Gemeinden in São Paulo enthält alle 645 Orte des Bundesstaates São Paulo in Brasilien, die nach dem Kommunalrecht ein município bilden. Die Liste enthält die Ergebnisse der letzten Volkszählung von 2010, wie sie vom Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) bekannt gegeben wurden, für den Bundesstaat São Paulo gesamt: 41.262.199.

Neuere Schätzungen der Einwohnerzahlen wurden zum 1. Juli 2020 durch das IBGE veröffentlicht, für den Bundesstaat São Paulo gesamt: 46.289.333. Die nächste Volkszählung war im 10-Jahresrhythmus für 2020 vorgesehen, wurde aber wegen der COVID-19-Pandemie in Brasilien verschoben.

Gemeinden 
Die Einträge sind primär nach Bevölkerungsgröße sortiert, sie lassen sich auch alphabetisch nach Ortsnamen sortieren, dabei gibt Spalte 1 die Rangfolge an.

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Brasilien

Weblinks 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Cidades@ São Paulo. Siehe dort die Ortseinträge.

Einzelnachweise 

Sao Paulo
!
!